Медіана — в геометрії, відрізок, який з'єднує вершину трикутника з серединою протилежної сторони.
 Медіана (статистика) — числова характеристика розподілу ймовірностей випадкової величини або вибірки
 Медіана (хемометрика) — середнє значення із серії спостережень, розташованих у порядку зростання чи спадання.
 Медіана (поезія) — велика цезура з постійним місцем у багатоскладових версах.